Beresford puede referirse a:

Linaje Beresford 

Familia de ascendencia irlandesa, vinculada con la nobleza británica. Durante la Rebelión anglicana, en 1688, participaron a favor del príncipe Guillermo de Orange que lideraba el protestantismo, con el rey Jacobo II.

Entre sus miembros más destacados se encuentran:

 Sir Tristram Beresford of Coleraine (¿?–23 de febrero de 1713)
 Marcus Beresford  (16 de julio de 1694-1763)
 Lord George de la Poer Beresford 
  John Poo Beresford  (1766-2 de octubre de 1844)
 William Carr Beresford (2 de octubre de 1768-8 de enero de 1854), militar y político británico.

Otras personalidades 
 Tommy y Tuppence Beresford, pareja de dectives de ficción de la autora Agatha Christie
 Bruce Beresford, director de cine.

Referencias